

Patronyme 
 Chandler Sprague (1886-1955), scénariste et réalisateur américain.
 
 Ed Sprague, Sr. (né en 1945), ancien joueur américain de baseball.
 Ed Sprague, Jr. (né en 1967), ancien joueur américain de baseball, fils du précédent.
 Frank J. Sprague (1857-1934), électricien et industriel américain.
 Isaac Sprague (1811-1895), illustrateur naturaliste américain.
 John Titcomb Sprague (1810-1878), militaire et chroniqueur américain.
 Kristen Babb-Sprague (née en 1968), nageuse synchronisée américaine.
 Michaela Sprague (née en 1988), actrice américaine.
 Thomas Archibald Sprague (1877-1958), botaniste écossais.
  (1863–1933), architecte britannique auteur de multiples théâtres londoniens du West End.
 Thomas L. Sprague (1894-1972), vice-amiral de la marine américaine.

Toponyme 

 Sprague, ville du Connecticut ;
 Sprague, village du Nebraska.
 Sprague, une ville du comté de Lincoln, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Autres 
 Les Sprague-Thomson sont les premières rames entièrement en métal du métro parisien.
 Le tracteur Sprague est un matériel de travaux du métro de Paris.
 L'astéroïde (12112) Sprague.

Homonymie de patronyme